Bülent Ulusoy – ex pugile turco
 Çağatay Ulusoy – attore e modello turco
 İsmail Cem Ulusoy – cestista turco